El término Retrato de una joven, o su masculino, Retrato de un joven, puede hacer referencia a:

 Retrato de una joven, obra pictórica de Sandro Botticelli realizada en 1475.
 Retrato de una joven, obra pictórica de Sandro Botticelli realizada entre 1480-1485.
 Retrato de una joven veneciana, obra pictórica de Alberto Durero realizada en 1505.
 Retrato de una joven, obra pictórica de Lorenzo di Credi realizado entre 1490-1500.
 Retrato de un joven de perfil, obra pictórica de Masaccio realizado en 1425.
 Retrato de una joven, obra pictórica de Pierre Auguste Cot.